Sukapada kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kelurahan Sukapada, administrativ by, Jawa Barat, 
 Desa Sukapada, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar